Guido Grandi es un nombre y apellido italianos que puede referirse a:

 Luigi Guido Grandi (1671-1742) – matemático italiano
 Guido Grandi (1886-1970) – entomólogo italiano